Ви́нсент Э́нтони (Винс) Вон (; род. 28 марта 1970, Миннеаполис, Миннесота, США) — американский актёр, продюсер и сценарист. Начал сниматься в конце 80-х годов, появляясь в незначительных телевизионных ролях до того, как к нему пришла широкая известность вместе с фильмом «Тусовщики» (1996) и «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997), с тех пор снявшись в нескольких крупных голливудских комедиях. Вон также сыграл одну из ключевых ролей во втором сезоне сериала «Настоящий детектив», благодаря которой снискал ещё большую популярность.

Биография 
Винс Вон родился 28 марта 1970 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. Его отец Вернон, чтобы прокормить семью, пошёл работать на железную дорогу, покинув семейную ферму, которая не приносила особого дохода. Затем была работа на заводе, в психиатрической клинике, на частной ферме и продавцом в магазине игрушек.

Мать Шерон, пробовала свои силы в парикмахерском деле, позже стала агентом по продаже недвижимости.

В 1991 году родители Винса развелись.

У него есть две старших сестры, Виктория и Валери. Его бабушка по отцовской линии имеет ливанское происхождение, а дедушка по материнской — итальянское; среди других его предков есть канадцы, голландцы, англичане, немцы, ирландцы, шотландцы и швейцарцы.

Личная жизнь 
С 2 января 2010 года женат на Кайле Уэбер. У супругов двое детей — дочь Локлин Кайла Вон (род.18.12.2010) и сын Вернон Линдсей Вон (род.07.08.2013).

Винс Вон является поклонником клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

10 июня 2018 года задержан за вождение в нетрезвом виде и невыполнение требований представителя власти, освобожден под залог.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики США